Imperatoria purpurascens är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Imperatoria purpurascens ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
purpurascens